Ecuador először 1924-ben vett részt a nyári olimpiai játékokon, majd egy hosszú szünet után 1968-ban tért vissza ismét a sportünnepre. Az ország sportolói egyszer sem szerepeltek a téli olimpiai játékokon .

Ecuador első aranyérmét Jefferson Pérez szerezte 1996-ban, Atlantában 20 km-es gyaloglásban.

Az Ecuadori Olimpiai Bizottságot 1948-ban alapították, és a NOB 1959-ben vette fel tagjai közé.

Érmesek

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon